Но́ррис () — английская фамилия.
Известные носители:
 Норрис, Аарон (род. 1951) — кинорежиссёр.
 Норрис, Артур — британский теннисист.
 Норрис, Генри (до 1500—1536) — придворный короля Англии Генриха VIII.
 Норрис, Гермиона (род. 1967) — английская актриса.
 Норрис, Джастин (род. 1980) — австралийский пловец.
 Норрис, Джеймс (1879—1952) — американо-канадский бизнесмен.
 Норрис, Джиллиан (род. 1978) — ирландская танцовщица и модель.
 Норрис, Джон (1660—1749) — английский адмирал, командующий британским флотом в Средиземном море.
 Норрис, Дин (род. 1963) — американский актёр.
 Норрис, Дэвид (род. 1944) — ирландский правозащитник, учёный и независимый политический деятель.
 Норрис, Кристофер (род. 1947) — британский философ и литературный критик, профессор.
 Норрис, Ландо (род. 1999) — британский автогонщик.
 Норрис, Орлин (род. 1965) — американский боксёр-профессионал.
 Норрис, Патриция (1931—2015) — американская художница по костюмам и художник-постановщик.
 Норрис, Пиппа (род. 1953) — англо-американский политолог.
 Норрис, Рекс (1899—1980) — индийский игрок в хоккей на траве.
 Норрис, Ричард (1931—2012) — британский и южноафриканский игрок в хоккей на траве.
 Норрис, Сьюзан Элизабет (более известна как Эли́забет Мун; род. 1945) — американская писательница.
 Норрис, Терри (род. 1967) — американский боксёр-профессионал.
  (1911—2006) — американский инженер и пред­при­ни­ма­тель в области вычислительной техники.
 Норрис, Фрэнк (1870—1902) — американский писатель и журналист.
 Норрис, Чак (род. 1940) — американский киноактёр и мастер боевых искусств.
 Норрис, Эдгар (1902—1982) — канадский гребец.

См. также 
 Миссис Норрис — кошка из серии книг о Гарри Поттере
 
 «Джеймс Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику НХЛ.

Примечания